

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Jesionna – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Jesionna – osada wsi Rakowiec w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Jesionna – część wsi Stryczowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim w gminie Waśniów